Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1954 je trinajsto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 1. in 7. marcem 1954 v Åreju, Švedska, v štirih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1954
1954 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Åre